Gedempte Botersloot, tot 1866 de Botersloot, een straat in het centrum van Rotterdam.
Botersloot (Noordeloos), een polder en tevens de naam van een weg in Noordeloos.